

Петрень () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Беча.
 Петрень () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Бучум.
 Петрень () — село у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Мертініш.

Петрень () — село у Дрокійському районі.